Премьер-лига ЮАР 2007/2008 годов () — 12-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 15 августа 2007 года и закончился 18 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте Премьер-лиги
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com

2007/2008
ЮАР
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2007 году
Спорт в ЮАР в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008